SHS je lahko:
 Država SHS
 Kraljevina SHS
 Studia historica Slovenica, časopis za družboslovne študije